A franciumnak nincs stabil izotópja. Standard atomtömege erős radioaktivitása miatt nem adható meg. A  223Fr felezési ideje 22 perc, a természetben leggyakrabban előforduló izotóp, nyomnyi mennyiségben fordul elő mint a 235U bomlásterméke, a bomlási sorozat ötödik tagja, az 227Ac leány izotópja. Kétféle módon bomolhat el vagy negatív béta-bomlással rádium-223-ra bomlási energia 1149 keV, vagy alfa-bomlással asztácium-219-re bomlási energia 5,4 MeV.

A természetben a 221Fr is előfordul, felezési ideje 4,8 perc. A neptúnium bomlási sorozat hetedik tagja, az aktínium-225 leány izotópja. Alfa-bomlással asztácium-219-re bomlik bomlási energia 6,457 MeV.

A legkevésbé stabil francium izotóp a francium-215 felezési ideje  0,12 μs. Alfa-bomlással asztácium-211-re bomlik, bomlási energia 9,54 MeV. Metastabil izomerje a francium-215m még instabilabb felezési ideje 3,5 ns.

A francium-224 izotópjával kapcsolatban sok régebbi kiadású könyvben találkozhat az olvasó hogy a tórium (A=4n) bomlási sorból atomnyi mennyiségben képződik a természetben, az ilyen információkat tessék fenntartásokkal kezelni. A kémiának ezen területén néhány év alatt is rengeteg információ, felfedezés lát napvilágot és mostanra bebizonyosodott hogy a tórium sorban nem szerepel a francium tehát nem keletkezik a természetben

A franciumnak 34 izotópja ismert, atomtömegük 199 és 232 között van. Hét metastabil magizomerje van.

Azok az elemek közt amiknek minden izotópját felfedezték a francium a leginstabilabb. Azok az elemek amiknek nagyobb vagy egyenlő a rendszáma, mint 106 (sziborgium), a többségük instabilabb mint a francium, de nem biztos hogy minden izotópjukat felfedezték.

Megjegyzések
 A # jelölésű értékek nem kizárólag kísérleti adatokból származnak, ezeknél rendszeres tendenciákat is figyelembe vettek. A gyenge asszignációs argumentumú spineket zárójelben jelöltük.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, leszámítva a IUPAC által megadott izotóp-összetételt és standard atomtömeget, melyeknél kiterjesztett bizonytalanságot használunk.

Jegyzetek

Források
 Az izotópok tömegének forrása:

 Az izotóp-összetételek és a standard atomtömegek forrása:

 A felezési idő, a spin és az izomerekről szóló adatok az alábbi forrásokból vannak.

Fordítás

Francium